Ліндсі Девенпорт була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Вінус Вільямс.

Вінус Вільямс виграла свій перший титул на турнірах Великого шолома, у фіналі перемігши Ліндсі Девенпорт з рахунком 6–3, 7–6(7-3).

Сіяні гравчині 

  Мартіна Хінгіс (чвертьфінал)
  Ліндсі Девенпорт (фінал)
  Марі П'єрс (2 коло)
  Кончіта Мартінес (2 коло)
  Вінус Вільямс (переможниця)
  Моніка Селеш (чвертьфінал)
  Наталі Тозья (1 коло)
  Серена Вільямс (півфінал)
  Аранча Санчес Вікаріо (4 коло)
  Сандрін Тестю (1 коло)
  Анке Губер (4 коло)
  Аманда Кетцер (2 коло)
  Амелі Моресмо (1 коло)
  Жюлі Алар-Декюжі (1 коло)
  Барбара Шетт (1 коло)
  Домінік Ван Рост (1 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 

Вімблдонський турнір 2000 on WTAtennis.com 

Вімблдонський турнір
Вімблдонський турнір